Digitalis može označavati:
 Digitalis (Animalia), rod kukaca iz porodice Cicadellidae.
 Digitalis (Plantae), biljni rod iz porodice Plantaginaceae.